Noordelijke zachtstaarttoepaja
 Zuidelijke zachtstaarttoepaja